John Flanagan (atleet) (1873-1934), een Amerikaans-Iers atleet
John Flanagan (schrijver) (1944), een Australisch schrijver
Jon Flanagan (1993), een Engels voetballer
John Flanagan (acteur) (1947), een Engels acteur en schrijver